John Grieg (koopman) (1772-1844), Noors koopman en consul
John Grieg (regisseur) (1856-1882), Noors theaterregisseur
John Grieg (uitgever) (1856-1905), Noors uitgever
John Grieg (cellist), (1840-1901), Noors cellist en broer van Edvard Grieg